Mission: Impossible Odplata – První část (v anglickém originále ) je připravovaný americký akční film. Režie a scénáře se potřetí ujal Christopher McQuarrie a jedná se o sedmý díl filmové série Mission: Impossible. Hlavní role z předchozích dílů si zopakují Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Fergusonová, Vanessa Kirby a Frederick Schmidt. Nové hlavní role si zaharají Hayley Atwellová, Pom Klementieff, Shea Whigham, Mark Gatiss a Cary Elwes.

Vydání v USA je naplánováno na 14. července 2023 společností Paramount Pictures a v Česku je premiéra stanovena na 13. července téhož roku. Spolu s tímto dílem se natáčí i osmé pokračování série, které je naplánováno na 28. června v USA a 27. června 2024 v Česku.

Obsazení 

 Tom Cruise jako Ethan Hunt – agent IMF a vedoucí týmu
 Ving Rhames jako Luther Stickell – počítačový technik IMF, člen Huntova týmu a jeho přítel
 Simon Pegg jako Benji Dunn – technický agent IMF a člen Huntova týmu
 Rebecca Fergusonová jako Ilsa Faustová – bývalá agentka MI6, která se spojila s Huntovým týmem během Národu grázlů a Fallout
 Hayley Atwellová jako Grace
 Vanessa Kirby jako Alanna Mitsopolisová – obchodník se zbraněmi na černém trhu
 Henry Czerny jako Eugene Kittridge – bývalý ředitel IMF z Mission: Impossible
 Esai Morales jako hlavní záporák filmu
 Frederick Schmidt jako Zola Mitsopolis – Alannin bratr

Dále, Pom Klementieff, Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes, Lampros Kalfuntzos a Greg Tarzan.

Vydání filmu 
Původně bylo stanoveno vydání na 23. července 2021, poté 19. listopadu 2021, poté 27. května 2022 a nakonec 30. září 2022. Z důvodu pandemie covidu-19 bylo uvedení filmu oddáleno na finálního 13. července 2023 v Česku a 14. července v USA.

Pokračování 

Osmé pokračování série je ve vývoji a jeho vydání je naplánováno na 28. června 2024 v USA a v Česku na 27. června, poté, co bylo zpožděno kvůli pandemii covidu-19.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 

Připravované filmy
Filmy z roku 2023
Americké akční filmy
Mission: Impossible
Filmy Christophera McQuarrieho
Americké filmové thrillery
Filmy studia Paramount Pictures